25-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 23 по 25 января 1987 года на санно-бобслейной трассе в пригороде Инсбрука Игльса (Австрия).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 на сайте the-sports.org

1987
Санный спорт
Январь 1987 года
Спорт в Австрии в 1987 году